Barham ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barham (Arkansas), im Ouachita County
 Barham (Louisiana), im Vernon Parish
 Barham (North Carolina), im Wake County
 Barham (Virginia), im Surry County
 Barham (Washington), im Grant County

in Australien:
 Barham (New South Wales)

in England:
 Barham (Cambridgeshire)
 Barham (Suffolk)
 Barham (Kent)
Weitere:
 Barham and Woolley

Personen:

 C. E. Barham (1904–1972), US-amerikanischer Politiker
 Charles Foster Barham (1804–1884), britischer Mediziner
 Charles Middleton, 1. Baron Barham (1726–1813), britischer Admiral und Politiker
 Drew Barham (* 1989), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jaxson Barham (* 1988), australischer Fußballspieler
 Jeremy Barham (* 1941), britischer Hockezspieler
 John All Barham (1843–1926), US-amerikanischer Politiker
 Peter Barham (* 1950), britischer Mediziner und Molekular-Gastronom
 Phillip Barham (* 1957), US-amerikanischer Klassik- und Jazz-Saxophonist
 Richard Harris Barham (1788–1845), englischer Dichter

Sonstiges:

 HMS Barham (1914), britisches Schlachtschiff